test t Studenta
 test t Welcha